La Prva liga Republike Srpske 2013-2014 è stata la diciannovesima edizione del campionato della Repubblica Srpska, la dodicesima come seconda divisione del campionato bosniaco di calcio.

Stagione

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promosso in Premijer Liga 2014-2015.
  Partecipa al baraž.
      Retrocesso in Druga liga Republike Srpske.
      Escluso dal campionato.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
 Classifica avulsa per il 10º posto:Sloga - Proleter      0-2   0-3

Baraž
La 13ª della Prva liga (), la 2ª della Druga liga Ovest (Krupa) e la 3ª della Druga liga Est (Radnički Karakaj) si sfidano per un posto nella Prva liga 2014-2015.

 Krupa promosso in Prva liga, Sloga retrocesso in Druga liga.

Risultati

Marcatori

Note

Voci correlate 
 Campionato bosniaco di calcio
 Premijer Liga 2013-2014
 Prva liga Federacije Bosne i Hercegovine 2013-2014
 Kup Bosne i Hercegovine 2013-2014
 Kup Republike Srpske 2013-2014

Collegamenti esterni 
 Scheda su RSSSF
 Scheda su futbol24
 Scheda su sportdc.net
 Archivio fsrs 
 fsrs
 rs-sport 
 bihsoccer

Calcio nel 2013
Calcio nel 2014
Edizioni della Prva liga Republike Srpske